Gilles Carron ist der Name folgender Personen:

* Gilles Carron (Mathematiker) (* 1967), französischer Mathematiker 
 Gilles Carron (Biologe) (1970–2009), Biologe 

Siehe auch:
 Gilles Caron (1939–1970), französischer Fotojournalist